Moncade ou en  peut faire référence à :

Patronymes  
Plusieurs membres de la maison de Moncada, originaire de Montcada i Reixac en Catalogne, dont le nom a été francisé en Moncade :
 Hugues de Moncade (1478-1528), amiral espagnol, vice-roi de Naples
 Francisco de Moncada (1586-1635), grand d'Espagne, est un diplomate, militaire et historien espagnol
 Luis Guillermo de Moncada (1614-1672), cardinal

Sa branche française compte plusieurs vicomtes de Béarn :
 Gaston VI (1173-1214), fils de Marie de Béarn (1170-1173) et de Guillaume de Moncade.
 Guillaume  (1214-1224)
 Guillaume II (1224-1229)
 Gaston VII (1229-1290)
 Constance de Moncade († 1310), vicomtesse de Marsan et comtesse titulaire de Bigorre, fille de Gaston VII de Moncade

 Monsieur de Moncade (1640-1704), alias du chartreux Bonaventure d'Argonne 
 Frédéric Moncade (1978-...), joueur de basket-ball professionnel français

Autres 
 Château de Moncade à Orthez en France
 Raffiat de Moncade, un cépage blanc de la région Sud-Ouest de la France.

Voir aussi